Heimberg ist der Name folgender geographischer Begriffe: 

Orte, Ortsteile in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
 Heimberg BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern, Schweiz
 Heimberg (Deuerling), Ortsteil der Gemeinde Deuerling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Heimberg (Fischach), Ortsteil des Marktes Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Heimberg FR, Ortschaft in der Gemeinde Alterswil, Sensebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz
 Heimberg (Gemeinde Haag), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Heimberg (Heimweiler), Ortsteil der Ortsgemeinde Heimweiler, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Heimberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Heimberg (Niederstetten), Ortsteil der Stadt Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Heimberg (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

eine Flur:
 Heimberg (Stuttgart-Feuerbach), Gewannbezeichnung in Stuttgart-Feuerbach, Baden-Württemberg

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Heimberg (Hossingen) (943,3 m), in der Schwäbischen Alb bei Hossingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Heimberg (Unterdigisheim) (901,8 m), in der Schwäbischen Alb bei Unterdigisheim, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Heimberg (Usseln) (ca.  690 m), im Rothaargebirge bei Usseln (Willingen (Upland)), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Heimberg (Lautenthal) (604,5 m), im Harz bei Lautenthal, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Heimberg (Althengstett) (576,2 m), im Nordschwarzwald bei Althengstett, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Heimberg (537,7 m), bei Oberschledorn, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen (505 m hoher Ostgipfel bei Nieder-Schleidern, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen)
 Heimberg (Briloner Höhen) (536,4 m), in den Briloner Höhen bei Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heimberg (Güntersberge) (458,4 m), im Harz bei Güntersberge, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Heimberg (Wolfshagen) (352,5 m), im Harz bei Wolfshagen, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Heimberg (Unterheimbach) (350,2 m), bei Herrenhölzle (Unterheimbach), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg – mit Burg Heimberg (Unterheimbach)
 Heimberg (Leine) (316,3 m), in den Sieben Bergen bei Eimsen (Alfeld (Leine)), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Heimberg (Nahetal) (302,7 m), im Naheland bei Schloßböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz – mit Heimbergturm
 Heimberg (Weser) (ca. 140 m), im Weserbergland bei Polle, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Burgen:
 Burg Heimberg (Güntersberge), abgegangene Wallburg bei Güntersberge (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Burg Heymberg (Niederheimbach), heute Heimburg in Niederheimbach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz. Wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder anders bezeichnet: 1305 Haineck; 1331/50 Heyenburg; 1344 Heimburg; 1350 zu Heymberg, Hoh(e)neck.
 Burg Heimberg (Unterheimbach), heute Burgrest mit Hanggraben und Bergfriedstumpf in Unterheimbach (Bretzfeld), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg. Fälschlich als „Ruine Hellmath“ bezeichnet. 

Naturschutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Heimberg in Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Heimberg (Bestwig) in Bestwig, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heimberg (Naturschutzgebiet), bei Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Heimberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Heimberg (* 1967), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Bertha Heimberg (1894–1966), deutsche Freiwirtschaftlerin, Wirtschaftspolitikerin und Gewerkschafterin
 Julius Heimberg (1897–1975), deutscher Konteradmiral (Ing.)
 Lothar Heimberg (* 1952), deutscher Bassist
 Michelle Heimberg (* 2000), schweizerische Wasserspringerin
 Siegfried Heimberg (1898–1965), Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe und der Jüdischen Gemeinde Dortmund
 Ursula Heimberg (1942–2012), deutsche Klassische und Provinzialrömische Archäologin

Siehe auch:
 Heimberger: Bezeichnung für die "Ortsvorsteher" im Herzogtum Nassau
 Heinberg
 Hainberg
 Himberg (Begriffsklärung)
 Heimburg (Begriffsklärung)